Franz Schädler ist der Name folgender Personen:

* Franz Schädler (Architekt) (1733–1796), deutscher Zimmerer, Architekt und Baumeister
 Franz Schädler (Skirennläufer) (1917–2004), liechtensteinischer Skirennläufer 
 Franz Schädler (Naturbahnrodler), liechtensteinischer Naturbahnrodler 
 Franz Schädler (Fussballspieler) (* 1968), liechtensteinischer Fußballspieler 
 Franz Xaver Schädler (auch Franz Xaver Schaedler; 1852–1913), deutscher Priester und Politiker (Zentrum), MdR

Siehe auch:
 Franz Schädle (1906–1945), deutscher SS-Offizier